Schloss oder Schloß steht für:

 Schloss (Architektur), Gebäude oder Gebäudekomplex des Adels
 Schloss (Technik), Vorrichtung zur Verwehrung unbefugten Zugangs
 Schloss (Waffe), Mechanismus zur Zündung der Ladung einer Feuerwaffe

 zahnartige Vorsprünge an Muschelschalen, siehe Muscheln #Schloss

 Das Schloss, Romanfragment von Franz Kafka (1922)

Orte:
 Schloß (Gemeinde Schloßböckelheim), Ortsteil von Schloßböckelheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Schloß (Weißbach), Wohnplatz im namengebenden Gemeindeteil von Weißbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Schloss oder Schloß ist der Familienname folgender Personen:
 Adolphe Schloss (1842–1910), französischer Kunstsammler
 Andreas Schloß (* 1991), deutscher Filmproduzent und Redakteur
 Arleen Schloss (* 1943), US-amerikanische Performancekünstlerin, Video-Pionierin und Kuratorin
 Erwin Schloss (1894–1944), deutscher evangelischer Geistlicher
 Eva Schloss (* 1929), Stiefschwester von Anne Frank
 Fritz Schloß (1895–1954), deutscher Politiker (SPD)
 Gertrud Schloss (1899–1942), jüdische Journalistin, Schriftstellerin und Sozialdemokratin
 Hanns Schloß (1903–1986), deutscher Ingenieur und Politiker (FDP/DVP)
 Irene Schloss, argentinische Antarktisforscherin
 Julius Schloß (1902–1973), deutscher Komponist und Hochschullehrer
 Karl Schloß (1876–1944), deutscher Unternehmer und Schriftsteller
 Mardochai Schloß (Marx Nathan; 1672–1747/48), Hoffaktor in Stuttgart und Vorsteher der israelitischen Gemeinde
 Marie Schloß (1872–1952), deutsche Schriftstellerin und Politikerin (FVP, DDP)
 Oskar Schloß (1881–1945), deutscher Verleger buddhistischer Schriften
 Rolf W. Schloss (1918–1979), deutsch-israelischer Journalist
 Ruth Schloss (1922–2013), israelische Malerin und Illustratorin deutscher Herkunft 
Sophie Schloss (1822–1903), deutsche Sängerin (Alt)
 Sybille Schloß (1910–2007), deutsche Schauspielerin
 Walter Schloss (1916–2012), US-amerikanischer Investor

Siehe auch:
 Weitere Begriffsklärungen:
 Altes Schloss – Neues Schloss
 Hohes Schloss – Kleines Schloss
 Hinteres Schloss, Hinterm Schloss – Unteres Schloss, Unterm Schloss, Zum Schloss
 Kettenschloss, Wasserschloss
 Schlösschen, Schlössl, Schlössle
 Koppelschloss (Gürtelverschluss)

 Schloße (Hagel-Niederschlag)